Niemcy:
 Rathaus Reinickendorf – ratusz w Berlinie
 Rathaus Reinickendorf – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Reinickendorf